

Pessoas 
Thuy Trang

Localidades
Thuy (Altos Pirenéus)
Ou ainda:
Lệ Thủy

Desambiguação